Munster of Münster kan verwijzen naar:

Geografie 
Munster (toponiem)

Duitsland
Münster (stad), een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Regierungsbezirk Münster, de gelijknamige en omliggende regio (Regierungsbezirk) in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Münsterland, een historische streek in het huidige Duitsland rond deze stad
Münster (Lech), een gemeente in de deelstaat Beieren
Munster (Nedersaksen), een plaats in de deelstaat Nedersaksen
Münster (bij Dieburg), een gemeente in de deelstaat Hessen
Münster-Sarmsheim, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Münster (Laubach), een dorp in Hessen
Münster (Selters), een dorp in Hessen

Frankrijk
Munster (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin
Munster (Moselle), een gemeente in het departement Moselle

Ierland
Munster (Ierland), een historische provincie van Ierland

Oostenrijk
 Münster (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Tirol

Zwitserland
Münster-Geschinen, een gemeente in het kanton Wallis
Münster (Wallis), een plaats en voormalige gemeente in het kanton Wallis
Moutier (gemeente) in het kanton Bern, Duitse naam: Münster
Tot 1934 de naam van Beromünster
Tot 1943 de naam van Müstair

Canada 
Munster-Hamlett, een dorp in Canada (Ontario)

VS 
 Munster (Indiana)

Kerken 
munster (kerk), een kathedraal of kloosterkerk
Munsterkerk, Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond
Munster van Bad Doberan, voormalige kloosterkerk Bad Doberan
Munster van Bazel, de domkerk van Bazel, gebouwd tussen 1019 en 1500
Munster van Bonn, katholieke kerk in Bonn
Munster van Freiburg, de hoofdkerk van Freiburg im Breisgau
Munster van Herford, grootste kerk van Herford
Munster van Konstanz, voormalige bisschopskerk van Konstanz
Munster van Mönchengladbach, katholieke kerk in Mönchengladbach
Munster van Salem, voormalige rijksabdij van Salem
Munster van Ulm, de hoofdkerk van Ulm

Kaas 
Munster (kaas), een sterk smakende en ruikende kaas uit de Elzas

Zie ook
Vrede van Münster
bisdom Münster
Prinsbisdom Münster
universiteit van Münster